Partit Resistència Nicaragüenca, partit polític de Nicaragua
 Partit de Reconstrucció Nacional, partit polític històric del Brasil
 Partit Republicà Nacional, partit polític històric d'Espanya
 Partit Republicà Nacional (Costa Rica), partit polític històric de Costa Rica
 Partit Republicà Nacionalista, partit polític històric de Portugal
 Procés de Reorganització Nacional, nom oficial de la dictadura de l'Argentina de la dècada dels 70
 Soroll pseudo-aleatori (del nom en anglès Pseudo-Random Noise), senyal semblant a soroll, en criptografia, vegeu soroll (comunicació)